Cryptoniscus är ett släkte av kräftdjur. Cryptoniscus ingår i familjen Cryptoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Cryptoniscus